Grote brand van Toronto (1849)
 Grote brand van Toronto (1904)